Little Girl Blue steht für:

 Little Girl Blue (2003), schweizerischer Film von Anna Luif
 Little Girl Blue (2018), US-amerikanischer Film von Nathan Ross Freeman und Mabel Robinson 
 Janis: Little Girl Blue, US-amerikanischer Film von Amy Berg (2015)